La Lega Nazionale A 1999-2000 è stata la 102ª edizione della massima serie del campionato di calcio svizzero, disputato tra il 7 luglio 1999 e il 7 giugno 2000 e concluso con la vittoria del , al suo secondo titolo nazionale, mentre a retrocedere dopo i play-out fu il Delémont.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1998-1999 furono retrocesse in Lega Nazionale B il  e il , sostituite dal Delèmont e l'Yverdon, promosse dalla seconda serie.

Formula 
Le squadre partecipanti si affrontarono in un girone all'italiana con partite di andata e di ritorno per un totale di 22 giornate. Al termine della fase di qualificazione, le ultime quattro vennero ammesse ai play-out formando un nuovo girone contro le prime quattro della Lega Nazionale B, mentre le restanti si qualificarono ai play-off. A stagione conclusa, le ultime quattro del girone play-out retrocessero in seconda serie, mentre la prima classificata dei play-off si aggiudicò il titolo di Campione di Svizzera.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato al play-off scudetto.
      Ammesso al play-out promozione/retrocessione.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off scudetto

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata al terzo turno preliminare della UEFA Champions League 2000-2001.
      Qualificato al turno preliminare della Coppa UEFA 2000-2001.
      Qualificato al primo turno della Coppa Intertoto 2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out di promozione/retrocessione 

Legenda:
      Promosso o resta in Lega Nazionale A 2000-2001.
      Retrocesso o resta in Lega Nazionale B 2000-2001.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori 
Elenco dei cannonieri durante il campionato di qualificazione.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-2000